Чемпіонат Фарерських островів з футболу 2009 — 67-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фарерських островів. Титул чемпіона здобув ГБ Торсгавн.

Клуби

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Вікінгур взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як переможець Кубку Фарерських островів 2009

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Фарерських островів на soccerway 

2009
Фарерські острови